Langenhagen ist der Name mehrerer Orte:
 Langenhagen, Stadt in der Region Hannover in Niedersachsen
 Langenhagen (Eichsfeld), Ortsteil der Stadt Duderstadt im Landkreis Göttingen in Niedersachsen
 Langenhagen (Ostholstein), Ortsteil der Gemeinde Schönwalde am Bungsberg im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein
 Langenhagen (Techentin), Ortsteil der Gemeinde Techentin im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Langenhagen, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe Polnisch: Karcino 
 Langenhagen (Gerswalde), eine Wüstung bei Gerswalde, Landkreis Uckermark, Brandenburg

Langenhagen ist der Familienname von:
 Brigitte Langenhagen (* 1939), deutsche Politikerin (CDU), Mitglied des Europaparlaments

Langenhagen bezeichnet:
 Langenhagen (Adelsgeschlecht), adlige Familie